Kolind (plaats), plaats in Denemarken
 Kolind (parochie), parochie in Denemarken